Ziano steht für

 Ziano di Fiemme, eine norditalienische Gemeinde im Trentino in der Region Trentino-Südtirol
 Ziano Piacentino, eine italienische Gemeinde in der Provinz Piacenza in der Emilia-Romagna